"São Saba" pode ser:

 São Saba, santo
 Condado de San Saba, no Texas
 San Saba, igreja
 San Saba (rione de Roma)
 São Saba (diaconia)
 San Saba (Texas)

Ver também
 Saba (desambiguação)
 Sabá (desambiguação)

Desambiguações de topônimos